Nazwa Turcy może odnosić się do:

 ludu Turkutów, który od połowy VI do połowy VIII wieku stanowił dominującą potęgę w Azji Wewnętrznej;
 ogółu ludów tureckich, które wzięły swą nazwę od wyżej wskazanego ludu;
 współczesnego ludu tureckiego zamieszkującego Turcję.